Ponç IV de Cabrera (comte d'Urgell) - (?-1243), anomenat també Ponç I d'Urgell, fill de Guerau IV de Cabrera.
 Ponç IV de Cabrera (vescomte de Cabrera) - (?-1349), fill de Bernat II de Cabrera.